ФК Кеблавик је исландски професионални фудбалски клуб. Такмичи се у Првој фудбалској лиги Исланда. Играју на стадону „Спарисјондсв“ у Кеблавику, који је капацитета 5.000 места. Клуб је основан 1929. године .

Титуле 
 4 пута су освојили исландски куп(сезоне: 1974/75, 1996/97, 2003/04, 2005/06)
 4 пута су освојили прву исландску лигу (сезоне: 1963/64, 1968/69, 1970/71, 1972/73)

Сезона 2009/10 

У сезони 2009/10. ФК Кеблавик је завршио шести у Првој фудбалској лиги Исланда. Две најубедљивије победе су забележене против ФК Вестманаја 6:1 и против ФК Тхротур Рејкјавик 5:0. Најубедљибији пораз забележили су против ФК Фрам Рејкавика, у гостима, 5:0. Учествовали су у квалификацијама за лигу Европе, али су већ у првом колу испали од малтежанске Валете 5:2 (3:0 на Малти и 2:2 на Исланду) .

Тим 

Стартна постава за меч против ФК Хаукара 14. јуна 2010.

ФК Кефлавик у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба (is)

к